

Geografia

Austria 
 Neuhofen – frazione di Attersee am Attersee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Neuhofen – frazione di Bad Mitterndorf, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Neuhofen – frazione di Eugendorf, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Neuhofen – frazione di Dunkelsteinerwald, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Neuhofen – frazione di Seckau, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Neuhofen an der Krems – comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Neuhofen an der Ybbs – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Neuhofen im Innkreis – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Germania 
 Neuhofen – comune nel circondario del Reno-Palatinato (Renania-Palatinato)